Amakusa est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Patronyme 

 Amakusa Shirō (1621-1638), un des meneurs de la rébellion de Shimabara, au Japon.

Toponyme 

 Amakusa, un archipel dans la préfecture de Kumamoto, au Japon ;
 Amakusa, une ville sur cet archipel ;
 mer d'Amakusa, une étendue d'eau dans le Sud-Ouest du Japon.

Autres 
Amakusa peut désigner :
 Amakusa 1637, un manga sur Shirō Amakusa, écrit par Michiyo Akaishi ;
 Amakusa, un escorteur japonais de la classe Etorofu.